Ле́гздиньш (; также Легздыньш, Легздин) — латышская фамилия.

Известные носители:
 Легздиньш, Петерис (1881—1925) — капитан портового ледокола «Zibens».
 Легздиньш, Хуго (1903—2004) — офицер Латвийского военного флота.
 Легздин, Яков Петрович (при рождении Легздиньш, Екаб Бертольд; 1893—1954) — капитан сторожевого корабля «Красин».